Joachim I (biskup turowski)
 Joachim I (patriarcha Konstantynopola)